Aktywność właściwa – aktywność promieniotwórcza przeliczona na jednostkę masy substancji promieniotwórczej 
 Aktywność właściwa (enzymologia) – aktywność całkowita (w międzynarodowych jednostkach aktywności enzymatycznej) preparatu enzymatycznego podzielona przez zawartość białka w badanym preparacie (w mg)

Przypisy